Lukacs oder Lukács ist ein  Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Lukas.

Namensträger 
 Attila Richard Lukacs (* 1962), kanadischer Maler und Zeichner
 Béla Lukács (1847–1901), ungarischer Politiker, Schriftsteller und Minister. 
 Ervin Lukács (1928–2011), ungarischer Dirigent
 Eugene Lukacs (1906–1987), US-amerikanischer Mathematiker
 Georg Lukács (1885–1971), ungarischer Philosoph, Literaturwissenschaftler und -kritiker
 György Lukács (1865–1950), ungarischer Politiker und Minister für Kultus und Unterricht
 Henry Lukács (* 1981), deutscher Soldat, Hauptfeldwebel der Bundeswehr
 István Lukács (1912–vor 1970), ungarisch-französischer Fußballspieler
 János Lukács (* 1935), ungarischer kommunistischer Politiker
 John Lukacs (1924–2019), ungarisch-amerikanischer Historiker
 Kosta Lukács (1943–1993), ungarischer Jazzmusiker
 László Lukács (1850–1932), ungarischer Politiker und Ministerpräsident
 Miklós Lukács (* 1977), ungarische Zymbalon-Spieler und Komponist
 Péter Lukács (* 1950), ungarischer Schachmeister
 Sárolta Lukacs, ungarische Tischtennisspielerin, siehe Sárolta Máthé
 Stefan A. Lukacs (* 1982), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Vanda Lukács (* 1992), ungarische Tennisspielerin
 Viktória Lukács (* 1995), ungarische Handballspielerin, siehe Viktória Győri-Lukács

Siehe auch 
 Lukac
 Lukas (Begriffsklärung)

Familienname
Ungarischer Personenname